Il doppio del torneo di tennis Campos Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yahiya Doumbia e Jean-Philippe Fleurian che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Danilo Marcelino 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (finale)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (semifinali)

 José Luis Aparisi /  Vicente Solves (primo turno)
 Alexandre Hocevar /  Marcos Hocevar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1991